Il singolare del torneo di tennis Morocco Tennis Tour, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marin Čilić che ha battuto in finale Simone Bolelli 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Lukáš Dlouhý (quarti di finale)
 Simone Bolelli (finale)
 Gilles Müller (secondo turno)

 Dick Norman (primo turno)
 Thiago Alves (primo turno)
 Oliver Marach (secondo turno)
 Jiří Vaněk (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour - Casablanca 2007